Элитный раунд чемпионата Европы по футболу 2013 среди юношей до 17 лет будет вторым раундом отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2013 среди юношей до 17 лет. 28 команд, прошедших из квалификационного раунда были поделены на 7 групп по 4 команды, которые сыграют друг с другом по одному матчу дома и на выезде. Страна, которую представляет одна из команд в каждой группе, будет принимать матчи группы. Семь победителей групп автоматически попадают в финальную часть, которая пройдет в Словакии.

Жеребьевка 
Каждая команда была помещена в одну из четырех корзин для жеребьевки соответственно результатам в квалификационном раунде. Семь команд с наилучшими показателями были помещены в корзину A и так далее до корзины D, куда попали семь команд с наихудшими показателями. Во время жеребьевки в каждую группу попало по одной команде из каждой корзины, с тем условием, что команды, которые играли между собой в первом раунде квалификации, не могли быть помещены в одну группу снова.

Жеребьевка элитного раунда была проведена 5 декабря 2012. Хозяева каждого из семи турниров в группах выделены курсивом.

Время начала матчей дано по Центрально-европейскому времени (CET).

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Примечания 

Футбол в Европе в 2013 году